Dercil·lides, general espartà 
 Dercil·lides, ambaixador espartà 
 Dercil·lides, filòsof grec